Такмичење у трци на 100 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 6. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 није одбранила Дафне Схиперс из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовале су 38 такмичарка из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (3)
  (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 100 метара 2018. године до почетка првенства (6. август 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2018. године. За полуфинале пласирале су се прве 3 из сваке од 3 квалификационе групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату.(кв) ,

Почетак такмичења: 1. група у 17:45, 2. група у 14:51, 3. група у 17:57.

Ветар: група 1: -0,7 м/с, група 2: -0,9 м/с, група 3: -0,2 м/с

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 30.7.2018. биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,

Почетак такмичења: 1. група у 19:05, 2. група у 19:11, 3. група у 19:17.

Ветар: група 1: +0,2 м/с, група 2: +0,1 м/с, група 3: +0,3 м/с

Финале 
Такмичење је одржано 8. августа 2017. године у 21:30.

Ветар: 0,0 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном